Ader (anatomie)
 Vena (plaats), een plaats in Zweden
 Vena (hindoeïsme)
 Vena, een plaats in de Italiaanse gemeente Piedimonte Etneo